Дерезувате:

 Дерезувате — село в Синельниківському районі Дніпропетровської області
 Дерезувате — заповідне урочище в Антрацитівському районі Луганської області